Атерк ()/Гасанриз () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Кельбаджарском районе Азербайджана. Село расположено на левом берегу Сарсангского водохранилища на реке Тертер. Население села составляет 1531 человек, в основном армяне. 

Село расположено на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря

Муниципальные власти французского города Сент-Этьен помогают оборудованием для сельской школы. На сегодняшний день в школе насчитывается 240 учеников, в детском саду — 70 детей. На территории села расположен батальон. Значительное количество жителей села работают на предприятии «Без Металс» и на Сарсангской ГЭС. Из села Вагуас (Гозлу) через мост в село Атерк ведет проселочная дорога (9 км). 

Наряду с поселением Вагуас, село славилось обилием долгожителей чей возраст переваливал за 100 лет.

История 

Поселение упоминается в источниках то как значительный торгово-экономический центр на пути Двин-Партав (X в.), то как знаменитая крепость с поселком, служившая резиденцией атеркских князей (XII—XIII вв.). Границы княжества «простирались от окрестности монастыря Егиш Аракял или Джрвштик до крупного религиозного центра — монастыря Дади».

В средневековье в селе находилась резиденция армянского князя

С 1869 года село Гасанриз входило в состав Джеванширского уезда Елизаветпольской губернии Российской империи. По данным Кавказского календаря на 1910 год, в селе Гасанриз в 1906 году проживало 1123 человек, в основном армян. По данным Кавказского календаря на 1912 год, в селе Гасанриз проживало 1192 человека, в основном армян.

Карабахская война 

4 июля 1992 года село перешло под контроль азербайджанских сил, а . 4 августа село вернулось под контроль армянских войск, но затем вновь перешло под контроль азербайджанских, удерживавших его до начала 1993 года. В 1993 году армянские силы вновь возвращают село, и население постепенно стало возвращаться. С мая 1993 года начала работать школа. Атерк очень сильно пострадал во время войны, так как именно в районе сёл Сарсангского гидроузла были решающие бои летнего наступления азербайджанских войск, в ходе которых добровольческие формирования, ополчение близлежащих сёл и подоспевшие Силы Самообороны непризнанной НКР смогли остановить продвижение частей регулярной армии Азербайджанской Республики. 25 июня 1992 года, после падения Шаумяновска (Ашагы-Агджакенд), в селе Атерк на базе отрядов самообороны сел района был сформирован партизанский отряд «Егникнер».

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 167 человек (34 хозяйства), все  — армяне.

Выдающиеся уроженцы 

 Арутюнян, Беник Николаевич (; 8 июня 1946) — армянский деятель медицины.
 Арутюнян, Сурен Алешаевич — Начальник Управления в МО Республике Армения.

Примечания

Ссылки 
 Hasanriz, Azerbaijan Page

Населённые пункты Мартакертского района НКР